Colegio español es el nombre que reciben varias instituciones:
Real Colegio de España o Colegio español de Bolonia, desde 1365;
Pontificio Colegio Español de San José, desde 1892;
Colegio de España en París, desde 1935.
Colegio Español de Acapulco